DPP steht für:
 Davis-Putnam Procedure, Algorithmus zur Bestimmung der Erfüllbarkeit von Formeln der Aussagenlogik, siehe Davis-Putnam-Verfahren
 Decapentaplegic, Wachstumsfaktor, siehe Knochenmorphogenetische Proteine
 Democratic Progressive Party of Hong Kong („Demokratische Fortschrittspartei von Hongkong“), siehe Demokratische Fortschrittspartei von Hongkong, Partei in Hongkong
 Democratic Progressive Party („Demokratische Fortschrittspartei“), siehe Demokratische Fortschrittspartei (Singapur), Partei in Singapur
 Democratic Progressive Party („Demokratische Fortschrittspartei“), siehe Demokratische Fortschrittspartei (Taiwan), Partei in Taiwan
 Deutschland pro Papa, Verein papsttreuer Katholiken
 Deutscher Phantastik Preis, Literaturpreis für Literatur des Genres Phantastik
 Digital Photo Professional, Software zum Verarbeiten von Kamera-Rohdaten von Canon
 Digital Product Passport für die elektronische Registrierung, Verarbeitung und Weitergabe produktbezogener Informationen, siehe Digitaler Produktpass
 Diketopyrrolopyrrol-Pigmente, lösemittel- und witterungsbeständige polyzyklische Farbmittel
 Dipeptidylpeptidasen, Enzyme
 DPP3: Dipeptidylpeptidase 3
 DPP4: Dipeptidylpeptidase 4
 DPP6: Dipeptidylpeptidase 6
 DPP7: Dipeptidylpeptidase 7
 DPP8: Dipeptidylpeptidase 8
 DPP9: Dipeptidylpeptidase 9
 DPP10: Dipeptidylpeptidase 10
 Dopravní podnik hlavního města Prahy, Verkehrsbetriebe der Stadt Prag
 Dunford-Pettis Property, mathematische Eigenschaft, siehe Dunford-Pettis-Eigenschaft
 Device Provisioning Protocol, Verfahren zum Hinzufügen von Geräten zu einem WLAN-Netz
 Diphenylphosphit, eine chemische Verbindung, organischer Ester der phosphorigen Säure

dpp steht für:
 Papar (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der dusunischen Sprachen, gesprochen in Sabah

Abkürzung